Une anta (du latin antes, -arum, probablement ante, « avant » ou « devant »), désigne, en terme architectural, dans les temples grecs et romains, les piliers légèrement en saillie qui terminent les murs de la cella ou du naos, ou plus simplement la terminaison de ce mur. L'anta est souvent surmontée d'un chapiteau uniquement décoratif.

L'anta diffère du pilastre, qui n'est que purement décoratif et n’a pas de fonction de support structurel.

En menuiserie, « anta » (inusité au singulier) se dit des montants de porte.

Élément d'architecture antique
Architecture de la Grèce antique
Élément d'architecture
Porte
Élément d'ossature vertical